Silver Springs ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Silver Springs (Colorado)
 Silver Springs (Florida)
 Silver Springs (Missouri)
 Silver Springs (Nevada)
 Silver Springs (New Jersey)
 Silver Springs (New York)
 Silver Springs (North Carolina)
 Silver Springs (Tennessee)
 Silver Springs (Virginia)

in Kanada:
 Silver Springs (Calgary)

in Neuseeland:
 Silver Springs (Neuseeland)

Siehe auch:
 Silver Spring, Census-designated place im Montgomery County, Maryland, Vereinigte Staaten
 Silver Springs State Park, Schutzgebiet in Florida
 Silver Springs State Fish and Wildlife Area, Schutzgebiet in Illinois